Кратер Кирквуд () — большой ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского астронома Дэниела Кирквуда (1814—1895) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера Кирквуд являются кратер Робертс на северо-западе; кратер Гиппократ на северо-востоке; кратер Стеббинс на юго-востоке и кратер Зоммерфельд на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 68,1 км, глубина 2,7 км.

Кратер Кирквуд имеет полигональную форму и практически не подвергся разрушению. Вал четко очерчен и не отмечен ни одним кратером существенного размера. Внутренний склон вала имеет явно выраженную террасовидную структуру. Высота вала над окружающей местностью достигает 1260 м, объем кратера составляет приблизительно 4 000 км3. Дно чаши пересеченное, за исключением ровной северо-западной части. В центре чаши находится несколько невысоких холмов состоящих из анортозита.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
 
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны